Sixteen Tons steht für:

 Sixteen Tons (Lied), Lied von Merle Travis (1947)
 Sixteen Tons (Film), US-amerikanischer Kurzfilm von Andy Petersen (2015) 
 Sixteen Tons Entertainment, deutscher Spieleentwickler